Asterophora är ett släkte av svampar. Asterophora ingår i familjen Lyophyllaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Asterophora